FC Araks Ararat foi uma equipe armênia de futebol com sede em Ararat. Disputava a primeira divisão da Arménia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Ayg Stadium, que possui capacidade para 1.280 espectadores.

História 

O FC Araks Ararat foi fundado em 1960.

Conquistas 
 Armenian Premier League: 2
(1998, 2000)

 Copa Independência da Armênia: 2
(1998, 1999)

 Supercopa da Armênia: 1
(1998)

Ligações externas 

Araks Ararat
Clubes de futebol fundados em 1960
Clubes de futebol extintos em 2001